peut faire référence à :

Patronyme 
Takatsu est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 , doubleur japonais ;
 , photographe japonais ;
 , golfeur japonais ;
 , développeur japonais derrière Git ;
 , chanteuse japonaise ;
 , chanteur et compositeur japonais ;
 , footballeuse internationale japonaise ;
 , homme d'affaires japonais ;
 , compositrice japonaise de bandes originales de jeux vidéo ;
 , actrice japonaise ;
 , réalisatrice japonaise ;
 , producteur japonais de films d'animation ;
 , tireur à l'arc japonais ;
 , footballeur japonais ;
 , footballeur japonais ;
 , mannequin japonaise.

Toponyme 
 La  (浜野駅), dans la préfecture de Chiba.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme japonais